Allerbrücke steht für folgende Brücken über die Aller

 Allerbrücke (Celle), Brücke im Zuge der Bundesstraße B3 in Celle zwischen den Ortsteilen Hehlentor und Blumlage/Altstadt
 Allerbrücke (Ahlden-Hodenhagen)
 Allerbrücke (Ettenbüttel)
 Allerbrücke (Müden)
 Allerbrücke (Rethem)
 Allerbrücke (Verden)
 Allerbrücke (Winsen)
 Allerbrücke (Weferlingen)

Siehe auch:
 Pfennigbrücke (Celle), Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Aller in Celle
 Allerseebrücke